Greatest Hits Live может означать: 

 Greatest Hits/Live — альбом Heart 1980 года.
 Greatest Hits Live — альбом Карли Саймон 1988 года.
 Greatest Hits Live — альбом Дайаны Росс 1989 года.
 Greatest Hits Live — альбом Saxon 1990 года.
 Greatest Hits Live — альбом Earth, Wind & Fire 1996 года.
 Greatest Hits Live — альбом Ramones 1996 года.
 Greatest Hits — Live — альбом Дона Маклина 1997 года.
 Greatest Hits Live — альбом Journey 1998 года.
 Greatest Hits Live — альбом April Wine 1999 года.
 Greatest Hits Live! — альбом Литы Форд 2000 года.
 Greatest Hits Live — альбом Hall & Oates 2001 года.
 Greatest Hits Live — альбом Sham 69 2001 года.
 Greatest Hits Live 2003 — альбом April Wine 2003 года.
 Greatest Hits Live — альбом Боза Скаггса 2004 года.
 Greatest Hits Live — альбом Тины Арены 2005 года.
 Greatest Hits Live — альбом Эйса Фрейли 2006 года.
 Greatest Hits Live — альбом Yes 2006 года.
 Greatest Hits Live — альбом The Who 2010 года.
 Greatest Hits Live — альбом Стива Уинвуда 2017 года.